Schleger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schleger (1898–1976), deutsch-britischer Grafiker
 Theodor August Schleger (1727–1772), deutscher Mediziner
 Walter Schleger (1929–1999), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Schläger